Adrian von Arx ist der Name folgender Personen:

* Adrian von Arx (Schriftsteller) (1817–1859), Schweizer Schriftsteller, Militär und Beamter
 Adrian von Arx (Politiker, 1847) (1847–1919), Schweizer Jurist und Politiker
 Adrian von Arx (Politiker, 1879) (1879–1934), Schweizer Jurist und Politiker